Бата́лова — женская форма русской и тюркской фамилии .

 Баталова, Галина Аркадьевна (род. 1959) — советский и российский ученый-растениевод.
 Баталова, Елена Алексеевна (род. 1964) — советская и российская фристайлистка.
 Баталова, Мария Викторовна (род. 1996) — российская хоккеистка.
 Боталова, Надежда Прохоровна (род. 1959) — советский и российский филолог.
 Боталова, Раиса Михайловна (1931—2016) — советский и российский филолог, исследователь коми-пермяцкого языка.
 Баталова, Рима Акбердиновна (род. 1964) — паралимпийская чемпионка.
 Баталова, Светлана Николаевна (1923—2011) — советская и российская актриса. Примечания